Mužská dvouhra Rolex Paris Masters 2020 probíhala v první polovině listopadu 2020. Do singlové soutěže pařížského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu AccorHotels Arena nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo jedenáct tenistů, z toho šest řádně po výhrách ve dvou kolech a zbylí čtyři jako šťastní poražení. Obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který se odhlásil pro duševní vyčerpání a přípravu na závěrečný Turnaj mistrů. Již na říjnovém Erste Bank Open 2020 ve Vídni si pošesté zajistil zakončení sezóny na pozici světové jedničky.

Světová dvojka Rafael Nadal vítězstvím ve druhém kole na krajanem Felicianem Lópezem zaznamenala jubilejní 1000. výhru na okruhu ATP. Po Connersovi, Lendlovi a Federerovi se tak Španěl stal čtvrtým hráčem, který této mety dosáhl.

Vítězem se stal třetí nasazený 24letý Rus Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal  turnajovou čtyřku a o rok mladšího Němce Alexandra Zvereva po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk mu zajistil v novém vydání žebříčku ATP návrat na kariérní maximum, když přeskočil Federera a dostal se na 4. místo.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2020
ATP Tour 2020